Округ Атенс () располагается в штате Огайо, США. Официально образован в 1805 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 64 757 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 316,861 км2, из которых 1 304,325 км2 суша и 12,536 км2 или 0,950 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 62 223 жителей в составе 22 501 домашних хозяйств и 12 713 семей. Плотность населения составляет 47,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 24 901 жилых строений, при плотности застройки около 19,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 93,48 %, афроамериканцы — 2,39 %, коренные американцы (индейцы) — 0,28 %, азиаты — 1,90 %, гавайцы — 0,02 %, представители других рас — 0,36 %, представители двух или более рас — 1,56 %. Испаноязычные составляли 1,03 % населения независимо от расы.

В составе 26,40 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 43,50 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 9,20 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 43,50 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 28,30 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,30 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,40 человека, и средний размер семьи 2,92 человека.

Возрастной состав округа: 18,30 % моложе 18 лет, 30,70 % от 18 до 24, 23,70 % от 25 до 44, 18,00 % от 45 до 64 и 18,00 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 26 лет. На каждые 100 женщин приходится 95,60 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 93,30 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 27 322 USD, на семью — 39 785 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 30 776 USD против 23 905 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 14 171 USD. Около 14,00 % семей и 27,40 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 21,20 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 12,90 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Известные уроженцы
 Мартехов, Василий Фёдорович - Герой Советского союза, родился на руднике Бигрон

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Атенс, штат Огайо
  Национальная ассоциация округов США
  Athens County Convention and Visitors Bureau
  Map of Athens County public lands
  Athens County history and genealogy

Округа Огайо